Straight Records
 Straight-acting

Patronyme 

 Beatrice Straight est une actrice américaine. 
 Michael Straight est un homme de presse américain.
 Susan Straight est une autrice américaine. 
 Whitney Straight est un pilote automobile sur circuits et aviateur, homme d'affaires anglo-américain.

Titres 

 Straight est le  album du groupe de J-pop CoCo. 
 Straight est un film allemand réalisé par Nicolas Flessa.

Patronyme anglais